Paso ist:

 ein altes spanisches Längenmaß, siehe Passo
 im Spanischen, etwa im Flamenco, ein festes Bewegungsmuster der Füße während eines Tanzes, siehe Flamenco#Technik und Ästhetik
 im spanischen Theater eine kurze, schwankhafte Dialogszene in Prosa, siehe Paso
 in der Semana Santa eine plastische Darstellung, siehe Semana Santa#Pasos
 die Abkürzung für Paso Peruano, eine südamerikanische Pferderasse

Paso ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Paso (1926–1978), spanischer Dramatiker
 Felipe Fernández del Paso (* 1966), mexikanischer Szenenbildner und Artdirector
 Fernando del Paso (1935–2018), mexikanischer Schriftsteller und Dichter
 Juan José Paso (1757–1833), argentinischer Politiker

Siehe auch:

 El Paso
 Passo (Begriffsklärung)
 Paso Doble